Иван Михайлович Донауров ( — ) — вице-губернатор Ярославской губернии, , камергер из дворянского рода Донауровых.

Биография 

Сын сенатора Михаила Ивановича Донаурова. Восприемниками при его крещении в придворном соборе Зимнего дворца 22 апреля 1806 года были императрица Мария Федоровна и великий князь Николай Павлович.

В декабре 1824 года окончил Благородный пансион при Царскосельском лицее, получив при выходе чин XII класса, и был определён в Государственную коллегию иностранных дел; 11 апреля 1827 года управляющим Министерством иностранных дел он «отряжен был … для исполнения поручений» к М. М. Сперанскому, однако 13 сентября того же года был причислен к парижскому посольству сверх штата. В следующем году, 28 мая ему был присвоен чин коллежского секретаря. А через год он был определён вторым секретарём при миссии в Брюсселе; 18 декабря 1831 года, ппроизведён в чин титулярного советника и примерно в это же время ему было пожаловано звание камер-юнкера.

В 1832 году И. М. Донауров выполнял функции курьера, сначала из Гааги в Санкт-Петербург, затем из Петербурга в Лондон. В 1833 году служил вторым секретарём посольства в Королевстве Нидерландском в Гааге в звании камер-юнкера.

В июне 1837 года в качестве чиновника для особых поручений был командирован в Калужскую губернию. В 1838 году, уже в чине коллежского асессора, Донауров служил в Министерстве иностранных дел первым секретарём министерской канцелярии при департаменте внешних сношений.

8 января 1838 года перешёл на службу в Министерство государственных имуществ. В 1840 году надворный советник Донауров в звании камер-юнкера был депутатом в дворянской опеке города Царского Села. В 1842 году в чине коллежского советника исполнял должность чиновника для особых поручений при Министерстве государственных имуществ. С 1843 года — вице-губернатор Ярославской губернии. Статский советник, камергер (1846).

Вместе с братом Петром Михайловичем он стоял у истоков старейшей в городе Мышкине Опочининской библиотеки, куда они присылали редкие издания и периодику. В словаре Брокгауза и Ефрона Иван Михайлович Донауров упоминается как сочинитель романсов и поэт, однако ни стихов, ни романсов его не обнаружено. 

Скончался  года и похоронен на Волковом православном кладбище.

Семья 

Жена (с 19 мая 1835 года) — княжна Наталья Григорьевна Голицына (06.11.1816—17.06.1874), дочь князя Григория Сергеевича Голицына, губернатора Пензенской губернии, от его брака с графиней Екатериной Ивановной Соллогуб. После смерти матери воспитывалась в доме своей тетки княгини Н. С. Голицыной. Венчались в Петербурге в Казанском соборе. Их дети:
 Михаил (02.09.1836—01.06.1884), полковник, адъютант командующего войсками Оренбургского края и начальника Оренбургского военного округа генерал-адъютанта Крыжановского.
 Наталья (03.11.1837—25.02.1864) — муж Александр Иванович Тимирязев (12.10.1837—13.07.1895).
 Сергей (02.12.1838—09.03.1897), известный автор романсов.
 Екатерина (30.06.1840—после 1907), организатор создания в селе Рыбная слобода Казанской губернии художественно-ремесленного училища.
 Лев (04.08.1841—после 1877), морской офицер, участник похода военной эскадры Тихоокеанского флота к берегам Северной Америки.
 Мария (06.08.1843—1918), муж Петра Ивановича Мятлева (21.01.1830—07.01.1888).
 Варвара (18.07.1845—18.05.1925), муж австрийский посланник граф Франц де Паула фон Румерскирх (15.03.1843—28.06.1904).

Примечания

Литература 
 Кульбака Н. Э. История дворянского рода Донауровых. — М.: Старая Басманная, 2013.

Выпускники Лицейского благородного пансиона
Похороненные на Волковском православном кладбище